Мосоловка — топоним в России.

Населённые пункты 
 Мосоловка — село в Аннинском районе Воронежской области.
 Мосоловка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Мосоловка — деревня в Турковском районе Саратовской области.
 Мосоловка — деревня в Инжавинском районе Тамбовской области.
 Мосоловка — деревня в Мичуринском районе Тамбовской области.
 Мосоловка — деревня в Петровском районе Тамбовской области.
 Мосоловка — деревня в Рассказовском районе Тамбовской области.
 Мосоловка — деревня в Ржаксинском районе Тамбовской области.
 Мосоловка — посёлок в Уваровском районе Тамбовской области.
 Мосоловка — деревня в Каменском районе Тульской области.

Река 
 Мосоловка — река в Липецкой области, правый приток Байгоры.

См. также 
 Мосолов